Mais Amor (álbum de Lauriete)
 Mais Amor (canção)

Desambiguação